Die Premjer-Liga 2008 war die 17. Spielzeit der höchsten kasachischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 8. März 2008 und endete am 5. November 2008 mit dem 26. und letzten Spieltag.

Modus 
16 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 30 Spiele. Die Aufsteiger FK Megasport Almaty und Energetik-2 Ekibastus ersetzten die Absteiger der letzten Saison FK Taras und FK Ekibastusez.

Oqschetpes Kökschetau nahm als Neunter an der Europa League teil, weil Megasport Almaty und Schachtjor Qaraghandy keine UEFA-Lizenz bekamen und Schetissu Taldyqorghan vom UEFA-Wettbewerb zurückzog. Zudem fusionierten FK Almaty mit FK Megasport Almaty. Der daraus entstandene Lokomotive Astana bekam ebenfalls keine Lizenz für Europacupspiele. 

FK Qairat Almaty und FK Astana wurden nach der Saison aus finanziellen Gründen ausgeschlossen. Wostok Öskemen wurde, nach einer Spielmanipulation am 22. Spieltag, an das Tabellenende gesetzt. Die restlichen Spiele von Wostok wurden mit 0:3 gewertet.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Golden Match 
Die beiden höchstplatzierten Mannschaften mussten wegen der Punktegleichheit ein Spiel um den Meistertitel austragen.

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Kasachstan 2008 bei wildstat.com
 Saison 2008 auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2008
Fußballsaison 2008